Radulomyces är ett släkte av svampar. Radulomyces ingår i familjen mattsvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Mattsvampar
Radulomyces